Кубок румунської ліги 1998 — 1-й неофіційний розіграш Кубка румунської ліги. Переможцем стаd Бакеу.

Груповий раунд

Західна група

Східна група

Південна група

Південно-західна група

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 травня 1998

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок румунської ліги на rsssf  

1998
1998 у футболі
1998 у румунському спорті